

Населені пункти та їхні частини
 Смикув — гміна в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Смикув — село в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Смикув — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Смикув — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Смикув — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Смикув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Смикув — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Смикув — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Смикув — частина села Дембно в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Смикув — частина села Острув-Шляхецький в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Смикув — частина села Славно в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Смикув — частина села Хожелюв у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Смикув — частина села Вежховіни в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Смикув — частина села Ґліни-Мале в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Смикув — частина села Наславиці в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки